Сарандон:
 Сарандон, Крис (род. 24 июля, 1942) — американский киноактер.
 Сарандон, Сьюзан (род. 4 октября 1946) — американская киноактриса, лауреат премии «Оскар».